Аудио ( «слышу» ←  «слушать») — общий термин, относящийся к звуковым технологиям.
 Аудиотехника (звуковая техника, звукотехника, аудиоэлектроника) — аппаратура (магнитофоны, ревербераторы, микшеры, усилители, ресиверы и пр.) и устройства (микрофоны, динамики и пр.), предназначенные для записи и воспроизведения аудио (звука). 
 Аудио — деревня в Токсовском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области.
 Audio — американский музыкальный коллектив.
 Audio — музыкальный альбом Blue Man Group 1999 года.
 «Audio» — американский журнал, издававшийся с 1947 по 2000 годы.

См. также 
 Все страницы, начинающиеся с «Аудио»